Friggieri est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (né en 1946), philosophe maltais ; 
 Oliver Friggieri (1947-2020), poète, romancier, nouvelliste et critique littéraire maltais ; 
  Ruggieru Friggieri (1886–1925), joueur de football maltais.

Notes et références 

Patronyme maltais